Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ist der Name folgender Kirchengebäude in Italien:

 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Alviano) in Alviano
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Biasca)
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Buonconvento) in Buonconvento
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Lugaggia) in Capriasca
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Fano Adriano) in Fano Adriano
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Palermo)
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Petroio) in Petroio (Gemeinde Trequanda)
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Roccalbegna) in Roccalbegna
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Spina) in Campello sul Clitunno
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Montepescini) in Murlo

Siehe auch:
 Basilika St. Peter und Paul (Rom)
 Santi Pietro e Paolo